Breaker kan syfta på

 Breaker (album) – album av tyska hårdrockgruppen Accept  1981
 Ankle breaker – basketbollterm
 Code Breaker – manga av Akimine Kamijyo 2007–

Geografi
 Breaker Bay (vik i Kanada)
 Breaker Bay
 Breaker Creek
 Breaker Group
 Breaker Inlet
 Breaker Island
 Breaker Islets
 Breaker Mountain
 Breaker Passage
 Breaker Peak
 Breakers Point

 Bahía Breaker
 Broad Breaker
 Grovers Breaker
 Halibut Islands Breaker
 Little Breaker
 MacIntoshs Inner Breaker
 MacIntoshs Outer Breaker
 Maneys Breaker
 Morrisons Breaker
 Mount Breaker
 North Harbour Breaker
 Northwest Breaker
 Pico Breaker
 Southwest Tuffin Breaker
 Success Breaker